

Paleoantropologia 
 Out of Africa I – teoria scientifica riguardante le migrazioni di intere popolazioni dell'Homo erectus nel mondo.
 Out of Africa II – teoria scientifica riguardante le migrazioni di intere popolazioni dell'Homo sapiens nel mondo o origine africana recente dell'Homo sapiens.

Marchi di fabbrica
 Out of Africa – catena di negozi sudafricana.

Titoli di opere 
Out of Africa – romanzo di Isak Dinesen, pseudonimo di Karen Blixen.
 Out of Africa – film di Sydney Pollack.
 Out of Africa – album musicale di Helmut Lotti.
 Out of Africa – brano musicale di Helmut Lotti che dà il titolo all'album omonimo.

Organizzazioni
 Out of Afrika – Charity no profit, fondata nel Regno Unito e operante in Kenya su problemi relativi al sostegno infantile.